Llukalkan — вымерший род хищных динозавров из инфраотряда цератозавров, живших на территории современной Аргентины в конце мелового периода. Представлен единственным видом — Llukalkan aliocranianus.

Описание 
Череп динозавра был найден в 2015 году в местонахождении Ла-Инвернада (исп. La Invernada), в 50 км западнее от города Ринкон-де-лос-Саусес провинции Неукен. Окаменелость подготовили С. Паломо, К. Фуэнтес и А. Шенкель.

Типовой вид Llukalkan aliocranianus назвали и описали в 2021 году Федерико Абель Джанечини, Ариэль Эрнан Мендес, Леонардо Себастьян Филиппи, Ариана Паулина-Карабаяль, Рубен Дарио Хуарес-Вальери и Альберто Карлос Гарридо. Название рода означает «страшный» на языке индейцев мапуче. Название вида означает «с другим черепом» от латинского alius — «другой» и cranium — «череп», отсылка к явному отличию в строении черепа при сравнении с другим хищным динозавром Viavenator, найденного в семистах метрах от места находки.

Голотип MAU-Pv-LI-581 найден в геологических слоях Бахо-де-ла-Карпа (Bajo de la Carpa Formation), относящихся к сантонскому ярусу. Он состоит из частично сохранившегося черепа с нижней челюстью: включает в себя предчелюстную кость, правую верхнечелюстную кость, правую и левую слёзные кости, правую крыловидную кость, правый эктоптеригоид, правую квадратную кость, полную крышу черепа, состоящую из теменной и лобной костей, обе заглазничные кости, обе чешуйчатые кости и частично правую ветвь нижней челюсти. Остатки могут принадлежать молодой или же не полностью зрелой особи. Возможность того, что скелет голотипа представляет собой молодую особь Viavenator exxoni отвергаются, основываясь в основном на наличии задней барабанной впадины, которая отсутствует у Viavenator exxoni. Предполагаемая длина тела динозавра оценивается в 5 метров..

Значение 
Вероятное сосуществование двух различных абелизаврид на одной и той же территории демонстрирует, что данная группа динозавров была главенствующим и, вероятно, основным хищным компонентом экосистем не только в области, где были найдены остатки динозавра, но и во всей Патагонии в течение позднего мелового периода. Кроме того, летопись патагонских абелизаврид включает и другие таксоны из той же стратиграфической единицы, например Ilokelesia и Skorpiovenator, подтверждая идею о том, что абелизавриды были одни из самых многочисленных и разнообразных позднемеловых теропод, зарегистрированных в Патагонии. Вероятно, имело место посттуронской диверсификации абелизаврид после предполагаемого вымирания в Южной Америке во время турона. Возможно, эта посттуронская фаза эволюции клады Brachyrostra (подгруппа абелизаврид) привела к относительно большой и быстрой диверсификации на уровне родов и видов, которая позже продолжилась появлением более эволюционно развитых и специализированных форм в позднем меловом периоде.

Систематика 
Авторы описания отнесли новый таксон к кладе Furileusauria, находящейся в составе семейства абелизаврид. Приведённая кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого учёными в ходе работы.

Примечания 

Абелизавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2021 году